Solbjerg Station har flere betydninger:
 Fasanvej Station – en station i København med binavnet Solbjerg Station.
 Solbjerg Station (Himmerland) – en nedlagt station i landsbyen Solbjerg Stationsby i Himmerland.
 Solbjerg By Station – en nedlagt station i landsbyen Solbjerg i Himmerland.
 Solberg Station – en nedlagt station i Norge.
 Solbjerg Station (Aarhus) – en foreslået, men ikke vedtaget, fremtidig station i Aarhus-bydelen Solbjerg på en ny banestrækning mellem Aarhus og Horsens